Wyspy:
 Flores – wyspa w Indonezji
 Flores – wyspa na Azorach (Portugalia)
 Flores – wyspa w Kanadzie, w prowincji Kolumbia Brytyjska

Miejscowości:
 Flores – miasto w Brazylii
 Flores – miasto w Gwatemali
 Flores Costa Cuca – miasto w Gwatemali

Jednostki administracyjne:
 Flores – dzielnica Buenos Aires (Argentyna)
 Flores – kanton Kostaryki
 Flores – departament Urugwaju

Inne obiekty geograficzne:
 Morze Flores – morze u wybrzeży Indonezji, część Oceanu Spokojnego

Biografie:
 Lola Flores – hiszpańska tancerka, śpiewaczka i aktorka